Mužská čtyřhra Mutua Madrid Open 2021 probíhala na přelomu dubna a května 2021. Do deblové soutěže madridského tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo dvacet osm dvojic. V sezóně 2020 byl turnaj zrušen kvůli pandemii covidu-19. Obhájcem titulu z roku 2019 byl nizozemsko-rumunský pár Jean-Julien Rojer a Horia Tecău, jehož členové nestartovali společně. Rojer nastoupil s Brazilcem Marcelem Melem. Spoluhráčem Tecăua se stal Němec Kevin Krawietz.

Vítězem se stal třetí nasazený, španělsko-argentinský pár Marcel Granollers a Horacio Zeballos, který ve finále za 73 minut zdolal chorvatské turnajové dvojky Nikolu Mektiće s Matem Pavićem. Po dvousetovém průběhu 1–6 a 6–3 rozhodl až supertiebreak poměrem míčů [10–8]. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 1 000 bodů. Získali tak pátou společnou trofej, třetí ze série Masters a první v probíhající sezóně. 35letý Granollers vybojoval dvacátý druhý deblový titul na okruhu ATP Tour. Pro 36letého Zeballose to bylo sedmnácté takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 
Čtyři nejvýše nasazené páry obdržely volný los do druhého kola.
  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (2. kolo)
  Nikola Mektić /  Mate Pavić (finále)  Marcel Granollers /  Horacio Zeballos (vítězové)
  Ivan Dodig /  Filip Polášek (čtvrtfinále) 
  Rajeev Ram /  Joe Salisbury (1. kolo)  Pierre-Hugues Herbert /  Nicolas Mahut (čtvrtfinále) 
  Wesley Koolhof /  Łukasz Kubot (čtvrtfinále) 
  Jamie Murray /  Bruno Soares (1. kolo)''

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Mutua Madrid Open 2021